Der Kanton Chaumont-en-Vexin ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beauvais, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Chaumont-en-Vexin. Vertreter im Generalrat des Departments sind seit 2015 Alain Letellier und Sophie Levesque.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 64 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Chaumont-en-Vexin aus den 37 Gemeinden Bachivillers, Boissy-le-Bois, Boubiers, Bouconvillers, Boury-en-Vexin, Boutencourt, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Courcelles-lès-Gisors, Delincourt, Énencourt-Léage, Énencourt-le-Sec, Éragny-sur-Epte, Fay-les-Étangs, Fleury, Fresne-Léguillon, Hadancourt-le-Haut-Clocher, Hardivillers-en-Vexin, Jaméricourt, Lattainville, Lavilletertre, Liancourt-Saint-Pierre, Lierville, Loconville, Monneville, Montagny-en-Vexin, Montjavoult, Parnes, Reilly, Senots, Serans, Thibivillers, Tourly, Trie-Château, Trie-la-Ville, Vaudancourt und Villers-sur-Trie. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 288,39 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2019:
 Fusion Énencourt-le-Sec, Boissy-le-Bois und Hardivillers-en-Vexin → La Corne en Vexin
 Fusion Beaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier und Villotran → Les Hauts Talican
 Fusion Bachivillers und Fresneaux-Montchevreuil → Montchevreuil

2018: Fusion Trie-Château und Villers-sur-Trie → Trie-Château

2017: Fusion La Neuville-d’Aumont, Le Déluge und Ressons-l’Abbaye → La Drenne

Chaumontenvexin